Villaamil puede referirse:

Personalidades 
al historiador y crítico del arte, periodista y político español Gregorio Cruzada Villaamil
al pintor español Jenaro Pérez de Villaamil
al pintor español Eugenio Lucas Villaamil
al marino español Fernando Villaamil
al archivero, bibliotecario, periodista e historiador español José Villaamil y Castro
al piloto español Polo Villaamil

Edificios 
 la Casa de Pérez Villaamil en Madrid, obra del arquitecto Eduardo Reynals por encargo del ingeniero Enrique Pérez Villaamil

Buques 
al destructor español Villaamil (V)

Estaciones 
la Estación de Álvarez de Villaamil del metro ligero de Madrid